Hippothoos () ist in der griechischen Mythologie:

 Hippothoos (Sohn des Aigyptos), Bräutigam der Gorge
 Hippothoos (Sohn des Hippokoon)
 Hippothoos (Sohn des Kerkyon), Vater des Aipytos
 Hippothoos (Sohn des Priamos)
 Hippothoos (Sohn des Lethos)
 Hippothoos (Sohn der Megaira)